Глицинат меди(II) — химическое соединение,
соль меди и аминокислоты глицин с формулой Cu(NHCHCOO),
голубые кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Реакция оксида меди и глицина:

Физические свойства 
Глицинат меди(II) образует голубые кристаллы.

Плохо растворяется в воде и этаноле,
не растворяется в углеводородах, эфирах, кетонах.

Образует кристаллогидрат состава Cu(NHCHCOO)•HO — кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P 222,
параметры ячейки a = 1,078 нм, b = 0,5208 нм, c = 1,347 нм, Z = 4
.

Применение 
 Компонент лекарственных средств.
 В гальванотехнике.

Примечания

Литература 
 

меди
Соединения меди